Дейв Рід (,  15 травня 1964, Етобіко) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1977 року.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 60-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Даллас Старс» та «Колорадо Аваланч».

Загалом провів 1079 матчів у НХЛ, включаючи 118 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Інше 
Працював коментатором на одному з телеканалів. 

З 4 травня 2010 генеральний менеджер клубу ОХЛ «Пітерборо Пітс», звільнений з посади 9 жовтня 2012.

Статистика

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Випускники Торонтського університету
Уродженці Етобіко